Photo Porst – były niemiecki producent aparatów fotograficznych.

Okres świetności Porsta przypada na lata 70. Seria CR produkowana przez Fuji, Compact Reflex przez firmę Cosina. W 2002 r. przedsiębiorstwo zbankrutowało i jego pozostałości przejęła konkurencja.

Byłe przedsiębiorstwa w Niemczech
Marki aparatów fotograficznych